Oxychloë är ett släkte av tågväxter. Oxychloë ingår i familjen tågväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tågväxter
Oxychloë